Pemba steht für:
 Pemba, eine zu Tansania gehörende Insel
 Pemba (Mosambik), eine zu Mosambik gehörende Stadt
 Pemba (Sambia), eine zu Sambia gehörende Stadt
 Pemba (Distrikt), ein Distrikt in Sambia
 Pemba Kaskazini, eine Region auf der Insel Pemba in Tansania
 Pemba Kusini, eine Region auf der Insel Pemba in Tansania
 Bistum Pemba, ein Bistum in Mosambik
 Flughafen Pemba (Mosambik), ein Flughafen in Mosambik
 Flughafen Pemba (Tansania), ein Flughafen auf der Insel Pemba in Tansania
 (1429) Pemba, einen Asteroiden
 Pemba (Gattung), eine Heuschrecken-Gattung

Pemba ist der Familienname folgender Personen:
 Montfort Pemba († 2010), malawischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Bemba